Евге́ний Эдуа́рдович Цыгано́в (род. 15 марта 1979, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценарист, композитор. 
Лауреат премии Правительства Российской Федерации (2015).

Биография 
Родился 15 марта 1979 года в Москве в семье сотрудников московского НИИ «Титан» Эдуарда Евгеньевича и Любови Викторовны Цыгановых. У актёра есть старшая сестра Ирина (от первого брака матери).

Окончил музыкальную школу по классу фортепиано. 4 года проработал в Театре на Таганке, где играл различные детские роли.

С 1993 года по 1997 год играл в рок-группе «А.S.», затем с приятелем создал новую группу «Гренки», которая активно выступала по клубам, выпустила один альбом и распалась к 2004 году, но вновь воссоединилась в 2009 году.

В 1996 году поступил в училище имени Щукина.

В 1997 году поступил на режиссёрский факультет РАТИ, который окончил в 2001 году, и был принят в труппу Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

Дебют в кино — в фильме Юрия Грымова «Коллекционер» в 2001 году.

В 2014 году впервые выступил в качестве театрального режиссёра, поставив спектакль «Олимпия» по пьесе Ольги Мухиной на сцене театра «Мастерская П. Фоменко». Также сыграл одну из ролей и выступил в качестве музыканта.

В 2017 году вместе с группой POKAPRET выступил на сцене Наше 2.0 на фестивале «Нашествие».

Личная жизнь 
От фактического брака с актрисой Ириной Леоновой семеро детей: дочери Полина (род. 2005), София  (род. 2009), Вера (род. 2015), сыновья Никита (род. 2006), Андрей (род. 2010), Александр (род. 2011), Георгий (род. 2014).

С 2019 года женат на актрисе Юлии Снигирь. Сын Фёдор (род. 2016).

Творчество

Роли в театре

Независимый театральный проект 
  — «Папаши» по пьесе Давид Декка — Антуан

Мастерская П. Фоменко 
  — «Одна абсолютно счастливая деревня», реж. Пётр Фоменко — Михеев
  — «Бесприданница» А. Н. Островского, реж. Пётр Фоменко — Карандышев
  — «После занавеса», реж. Евгений Каменькович) — Григорий Степанович Смирнов
  — «Безумная из Шайо» по пьесе Жан Жироду, восстановленный спектакль, реж. восстановления Кирилл Пирогов — Жан-Ипполит барон Томар
  — «Олимпия» по пьесе Ольги Мухиной, реж. Евгений Цыганов — Макаров, тренер Алёши
  — «…Души» по произведениям Николая Гоголя, реж. Фёдор Малышев — Собакевич
  — «Чайка» по пьесе Антона Чехова, реж. Кирилл Пирогов — Тригорин
  — «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», реж. Дмитрий Крымов — Режиссер

Другие театры 
 2002 — «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского (МХТ им. А. П. Чехова, реж. Елена Невежина) — Раскольников
 2003 — «Двенадцатая ночь» (Международный Чеховский фестиваль, Лондонский театр Cheek by Jowl, реж. Деклан Доннеллан) — Себастьян
 2007 — «Трусы» (премьера в Театре на Литейном, реж. Иван Вырыпаев) — Сергей
 2012 — «Старший сын» по пьесе А. Вампилова (Театральная компания «Свободная сцена», реж. Павел Сафонов) — Бусыгин Владимир
 2021 — «Я – Сергей Образцов» (Театр кукол им. Образцова, реж.  Екатерина Образцова)

Театральные постановки 
 2014 — «Олимпия» по пьесе Ольги Мухиной
 2022 — «Комедия о трагедии» на основе репетиций не завершённого Петром Фоменко спектакля по «Борису Годунову» А. С. Пушкина («Мастерская П. Фоменко»).

Фильмография 
 —

Актёрские работы

Режиссёрские работы

Награды 
 2002 — лауреат приза за «Лучшую роль второго плана» на кинофестивале «Кинотавр» (фильм «Займёмся любовью»).
 2015 — лауреат премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» (телесериал «Оттепель»).
 2015 — Премия Правительства Российской Федерации в области культуры — за создание телевизионного сериала «Оттепель».
 2018 — главный приз «За лучшую мужскую роль» на XI российском открытом кинофестивале «Мужская роль» имени И. И. Мозжухина в Пензе — за роль Егора Коршунова в художественном фильме «Человек, который удивил всех».
 2019 — премия «Ника» за лучшую мужскую роль (фильм «Человек, который удивил всех»).
 2022 — премия «Золотая маска» за лучшую мужскую роль в драматическом спектакле —  за роль Режиссёра в спектакле «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко».

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте театра «Мастерская Петра Фоменко»
 Интервью Евгения Цыганова

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Лауреаты премии «Золотой орёл»
Призёры «Кинотавра»
Лауреаты премии «Белый слон» (Россия)
Кинорежиссёры XXI века